Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Houston 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Mima Jaušovec e Anne White che hanno battuto in finale Barbara Potter e Sharon Walsh 6–4, 3–6, 7–6.

Teste di serie 

 Rosalyn Fairbank /  Candy Reynolds (primo turno)
 Anne Hobbs /  Wendy Turnbull (semifinali)

 Barbara Potter /  Sharon Walsh (finale)
 Jo Durie /  Ann Kiyomura (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Houston 1984